Гран-при Франции 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся десятый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 28 июня 2020 года на трассе Поль Рикар в Ле-Кастелле, Франция. Это должен был быть 10-й этап сезона 2020 года, 88-й Гран-при Франции в истории — 60-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 17-й на трассе Поль Рикар.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Перенос гонки 
Организаторы десятого этапа чемпионата Формулы-1 отложили Гран-при Франции на неопределённый срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Президент пятой республики Эммануэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на борьбу с коронавирусом. В правительстве Франции уточнили, что гонка может состоится, если организаторы примут решение провести её без зрителей, с соблюдением самых серьёзных мер предосторожности.

Отмена гонки 
На официальном сайте Формулы-1 сообщается, что запланированный на 28 июня Гран-при Франции отменен. Французский этап, который должен был пройти 28 июня на трассе Поль Рикар, официально отменен, гонки не будет в новом сокращенном календаре Формулы-1, даже при пустых трибунах.

Эрик Булье, один из промоутеров и управляющий директор Гран-при Франции сообщил:
Из за сложившейся ситуации с распространением Covid-19 и решения французского правительства не позволяют нам провести Гран-при в этом сезоне.

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы-1 уточнил:
Вместе с организаторами Гран-при Франции мы следили за ситуацией. Мы понимаем разочарование поклонников, но полностью поддерживаем решение властей отменить французский этап.

См. также 
 Маньи-Кур
 Дижон-Пренуа
 Клермон-Ферран
 Руан
 Бугатти
 Реймс-Гу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Гран-при — (архив)
 Официальный сайт трассы Поль Рикар

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Июнь 2020 года
2020 год во Франции
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19